Vénérable fait référence aux concepts et objets suivant :

 Dans le catholicisme, vénérable est un titre donné à une personne dont le caractère héroïque des vertus chrétiennes est reconnu.
 Dans le christianisme orthodoxe, un  vénérable  (en russe :prépodobny) est un chrétien qui par la prière, le jeûne et les œuvres a été reconnu comme ayant aspiré à ressembler au Christ par les grâces reçues.  
 Dans l'anglicanisme, vénérable est un nom donné à un archidiacre.
 Dans le bouddhisme, vénérable est un titre donné aux moines et aux nonnes.
 Le vénérable maître est le président d'une loge maçonnique.
 HMS Venerable, est un porte-avions britannique de classe Colossus.